Fraissinet ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Lozère:
 Fraissinet-de-Fourques
 Fraissinet-de-Lozère

Siehe auch:
 Frayssinet (okzitanisch Fraissinet)